Крынки () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сокульский повят, Подляское воеводство. Население — 3528 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Александрувка
 Бялогорце
 Борсуковизна
 Хлодне-Влуки
 Чумиче
 Гураны
 Гурка
 Ямаше
 Юровляны
 Клышавка
 Крушиняны
 Крынки
 Кундзиче
 Лещаны
 Лапиче
 Лосиняны
 Нетупа
 Нетупа-Колёня
 Нетупске
 Нова-Гжибовщызна
 Нова-Свидзялувка
 Острув-Полуднёвы
 Озераны-Мале
 Озераны-Вельке
 Озерске
 Плебаново
 Подлипки
 Подшацилы
 Раховик
 Рудаки
 Санники
 Серочиньщызна
 Слобудка
 Стара-Гжибовщызна
 Студзянка
 Шацилы
 Трейгле
 Жыличе

Соседние гмины 
 Гмина Грудек
 Гмина Шудзялово

Ссылки 

Гмины Подляского воеводства